Gustavo Dalto (Pando, 16 de março de 1963) é um ex-futebolista profissional uruguaio, que atuava como meia.

Carreira 
Gustavo Dalto se profissionalizou no Danubio.

Seleção 
Gustavo Dalto integrou a Seleção Uruguaia de Futebol na Copa América de 1987, sendo campeão.

Títulos 
 Uruguai
 Copa América: 1987

Naturais de Pando
Jogadores da Seleção Uruguaia de Futebol
Jogadores da Copa América de 1987